Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel Warsaw Cup) van 1999 vond plaats van 3 tot en met 9 mei 1999 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Conchita Martínez was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, de Oostenrijkse Barbara Schett, kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Cristina Torrens Valero uit Spanje won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Argentijnse kwalificante Inés Gorrochategui in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Torrens Valero wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Amanda Hopmans strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Karina Habšudová en Olga Lugina had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Lugina speelde samen met Sandra Načuk – zij waren het vierde reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cătălina Cristea en Irina Seljoetina won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Amélie Cocheteux en Janette Husárová in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. Noch de Roemeense Cristea noch de Kazachse Seljoetina had eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Warschau 1999
Warschau